Фашист:

 Фашист — прихильник фашизму; член фашистської організації.
 «Фашист» — прізвисько київського кримінального авторитета  В'ячеслава Пересецького.